Tomnatic:
 Tomnatic (Triebswetter, Nagyősz), o comună în județul Timiș, Banat, România
 Tomnatic (Tomnatek, Tomnátik), o localitate în județul Bihor, Transilvania, România

Vezi și 
 Tomnatec

Toponime românești